Molekulska formula -{C16H25NO2}- se može odnositi na:

 Desvenlafaksin
 Трамадол
 Dendrobin
 Hidroksi alfa sanshul